Juan Lavalle — militar e independentista argentino
Estação Lavalle — do metropolitano de Buenos Aires

Geografia da Argentina
General Lavalle (partido) — município
Lavalle (departamento de Corrientes)
Lavalle (departamento de Mendoza)

Desambiguações de topônimos